L'édition 2007 du tournoi de tennis du Brésil se déroule du 12 au , sur terre battue en extérieur à Costa do Sauípe. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Guillermo Cañas remporte l'épreuve de simple, Lukáš Dlouhý et Pavel Vízner celle de double.

Lauréats 
Guillermo Cañas remporte son  en simple en battant en finale Juan Carlos Ferrero. Il s'agit de son  et  sur terre battue du l'Argentin. Il s'impose pour la  au Brésil, soulevant ainsi son  de la saison, le dernier de sa carrière.

En double, la paire tchèque et tenante du titre Lukáš Dlouhý - Pavel Vízner remporte son  en battant en finale la paire espagnole Albert Montañés et Rubén Ramírez Hidalgo. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 2007 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2007
Compétition de tennis dans l'État de Bahia
Tennis masculin en 2007
Sport au Brésil en 2007
Tennis en février 2007